Le Fantôme du cirque est le titre de plusieurs films :

 Le Fantôme du cirque (), film américain de Charles C. Coleman, sorti en 1937 ;
 Le Fantôme du cirque (), film américain de James W. Horne, sorti en 1940.